Als Weltmeisterschaft 1991 oder WM 1991 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1991 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften
 Alpine Skiweltmeisterschaften 1991
 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaften 1991
 Badminton-Weltmeisterschaft 1991
 Bandy-Weltmeisterschaft 1991
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1991
 Bob-Weltmeisterschaft 1991
 Boxweltmeisterschaften 1991
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1991
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1991
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1991
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1991
 Dreiband-Weltmeisterschaften
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1991
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 1991
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1991
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1990/91
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1991/92
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1991
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1991
 Fechtweltmeisterschaften 1991
 Formel-1-Weltmeisterschaft 1991
 Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 1991
 Fußball-Weltmeisterschaften
 Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 1991
 U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 1991
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1991
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1991
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 1991
 Judo-Weltmeisterschaften 1991
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1991
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1991
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1991
 Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften 1991
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1991
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1991
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 1991
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1991
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1991
 Junioren-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1991
 Rallye-Weltmeisterschaft 1991
 Rennrodel-Weltmeisterschaften
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1991
 Rennrodel-Juniorenweltmeisterschaft 1991
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1991
 Ringer-Weltmeisterschaften 1991
 Ruder-Weltmeisterschaften 1991
 Rugby-Weltmeisterschaften
 Rugby-Union-Weltmeisterschaft 1991
 Rugby-Union-Weltmeisterschaft der Frauen 1991
 Schachweltmeisterschaften
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1991
 Schachweltmeisterschaft der Senioren 1991
 Schwimmweltmeisterschaften 1991
 Skeleton-Weltmeisterschaft 1991
 Snookerweltmeisterschaften
 Snookerweltmeisterschaft 1991
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1991
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 1991
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 1991
 Superbike-Weltmeisterschaft 1991
 Taekwondo-Weltmeisterschaften 1991
 Tischtennisweltmeisterschaft 1991
 Turn-Weltmeisterschaften 1991
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1991
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1991
 Wasserball-Weltmeisterschaft 1991
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 1991

!
Weltmeisterschaften nach Jahr